Gustaf Strömberg kan syfta på

 Gustaf Strömberg (1882-1962) astronom
 Gustaf Strömberg (politiker) (född 1880) yrkesunderinspektör och riksdagspolitiker
 Gustaf Strömberg, serieskapare